Fausti ist der Name folgender Personen:

 Giovanni Fausti (1899–1946), italienischer Jesuitenpater und Märtyrer
 Fausti (Entertainer) (Faustino Cima; 1940–2021), luxemburgischer Entertainer